.ලංකා è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato allo Sri Lanka.

Domini di primo livello
Sri Lanka